Plusieurs villes possèdent une rue, une route ou une avenue de Brabant ou du Brabant.

Rue de Brabant, à Bruxelles
 Rue de Brabant, à Charleroi

Avenue du Brabant, à Québec
 Rue du Brabant, à Waterloo

Rue du Brabant, à Condé-sur-Marne
 Rue de Brabant, à Besançon
 Route du Brabant, à La Bresse dans le département des Vosges
 Rue du Brabant, à Breuillet
 Rue du Brabant, à Lécousse
 Rue du Brabant, à Metz
 Rue du Brabant, à Talmont-Saint-Hilaire
 Rue du Brabant, à Tours

Rue de Brabant, à Diekirch

Notes et références 

Brabant Rue